Miku Tashiro, née le  à Tokyo, est une judokate japonaise. Combattant dans la catégorie des , elle détient quatre médailles mondiales à son palmarès, le bronze en 2014 et  2015 et l'argent en 2018 et 2019 .

Biographie

Palmarès

Compétitions internationales 

Elle est également championne du monde des moins de  à Agadir en 2010.

Tournois Grand Chelem et Grand Prix

Autres

Références

Liens externes

Judokate japonaise
Judokate aux Jeux olympiques d'été de 2016
Naissance en avril 1994
Naissance à Tokyo
Médaillée d'argent olympique japonaise
Judokate aux Jeux olympiques d'été de 2020